Thomasius ist der Familienname folgender Personen:

Christian Thomasius (1655–1728), deutscher Jurist und Philosoph
Giuseppe Maria Tomasi (1649–1713), italienischer Kardinal

 Harald Thomasius (1929–2017), deutscher Forstwissenschaftler
 Jakob Thomasius (1622–1684), deutscher Pädagoge und Philosoph
 Johann Thomasius (auch: Matthias Jonsohn, Johannes Thomä, Johannes Thomas; 1624–1679), deutscher Rechtswissenschaftler, Staatsmann und Dichter
 Jutta W. Thomasius (1923–2019), deutsche Journalistin
 Rainer Thomasius (* 1957), deutscher Kinder- und Jugendpsychiater und Universitätsprofessor
 René Falk Thomasius (* 1969), einziger Skateboard-Meister der Deutschen Demokratischen Republik